En los animales, se llaman ancas a los huesos ileos cubiertos de músculos y tegumentos.

Su longitud y anchura deben ser proporcionadas. 

Cuando las ancas son muy largas por lo general están acompañadas de las mismas proporciones en las partes que forman las extremidades posteriores, por cuya razón las flexiones y extensiones serán grandes y su reacción muy suave, mayormente si la región lumbar tiene mucha longitud y flexibilidad. Los caballos con este defecto se unen excesivamente. Se llama unión en el caballo a la acción de las extremidades posteriores para dirigirse al centro de gravedad. 
Si las ancas son cortas, guardan las mismas proporciones los miembros abdominales; es decir, las flexiones y extensiones del cuarto posterior también serán cortas y por consiguiente el paso corto y la reacción muy fuerte; este defecto se aumentará mucho si la región lumbar es muy corta, pues en este caso los caballos se unen con dificultad.

Véase también 
Ancas de rana

Referencias
Diccionario de veterinaria, Carlos Risueño, 1829

Anatomía animal